Kappa Mikey (2006-2008) – amerykański serial animowany, który był emitowany w telewizji Nickelodeon Polska do 16 listopada 2008 roku.

Opis fabuły 
Mikey Simon to młody, marzący o wielkiej sławie i karierze aktor, który nieoczekiwanie otrzymuje rolę w japońskim programie telewizyjnym LilyMu. Grający z nim aktorzy od razu orientują się, że Mikey nie nadaje się absolutnie do niczego – niszczy i psuje wszystko, czego się dotknie. Mimo to publiczność uwielbia go, co powoduje, że Mikey szybko staje się gwiazdą, a program oglądają miliony widzów.
Rzucony na głęboką wodę, sam wśród obcych, Mikey musi nauczyć się istotnych tajemnic pracy w grupie, sprostać różnorakim wyzwaniom na planie, a także poznać kulturę Japonii.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria: Ewa Złotowska
Dialogi polskie: Wojciech Szymański
Montaż:
 Stanisław Winiarski,
 Anna Tkaczyk
Dźwięk:
 Stanisław Winiarski,
 Mieszko Mahboob
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Artur Pontek – Mikey
 Wojciech Paszkowski – Gonard
 Julia Kołakowska – Mitsuki
 Iza Bukowska – Lily
 Mieczysław Morański – Guano
 Wojciech Machnicki – Ozu
oraz
 Tomasz Marzecki – Brozu
 Janusz Wituch
i inni

Teksty piosenek: Andrzej Brzeski (odc. 8, 22)
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol (odc. 8, 22)
Śpiewali:
 Mieczysław Morański, Julia Kołakowska i Piotr Gogol (odc. 8),
 Artur Bomert, Rafał Drozd, Piotr Gogol, Mariusz Krzemiński (odc. 22)

Lektor: Janusz Wituch

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Nickelodeon Polska –
 I seria – 10 lipca 2008 roku,
 II seria – nieemitowana.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerime
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2008